Everton FC deltog säsongen 2006/2007 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Tim Howard
  Iain Turner
  Richard Wright

Backar
  Tony Hibbert
  Joleon Lescott
  Gary Naysmith
  Alessandro Pistone
  Alan Stubbs
  Nuno Valente
  Joseph Yobo

Mittfältare
  Anderson da Silva
  Mikel Arteta
  Tim Cahill
  Lee Carsley
  Manuel Fernandes
  Phil Neville
  Leon Osman
  Andy van der Meyde

Anfallare
  Victor Anichebe
  James Beattie
  Andy Johnson
  James McFadden
  James Vaughan

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Andy Johnson 11
  Mikel Arteta 9
  Tim Cahill 5
  James Vaughan 4

Tabell

Referenser
 - Soccerbase.com Everton FC

2006
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2006/2007